Заводське́ (до 1948 — Червоний Кут, Кизилкут ) — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.

Засноване у 1920 році.

На території села розташовані пансіонати «Дзеркало» та «Росинка».

Джерела 
 Міста і села України. Автономна Республіка Крим. Місто Севастополь. Історико-краєзнавчі нариси. — К: Український видавничий консорціум. Українське наукове товариство краєзнавства, геральдики та фалеристики. Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу. Українська конфедерація журналістів, 2009. — 480 с. — ISBN 978-966-8189-91-3 (стор. 256)